Распутин може да се отнася за:
 Валентин Распутин (1937 – 2015), руски писател
 Григорий Распутин (1869 – 1916), руски мистик

В музиката
 Распутин, песен на Бони Ем (28 август 1978), за Григорий Распутин от албума Nightflight to Venus